Osoby o tym nazwisku:
 Wadym Kołesniczenko – ukraiński polityk, z wykształcenia agronom i prawnik
 Witalij Kołesniczenko – ukraiński piłkarz i trener piłkarski